Rejon nowosielicki – rejon w Rosji, w Kraju Stawropolskim
 Rejon nowosielicki – rejon na Ukrainie, w obdowdzie czerniowieckim